Vogelsbergbahn steht für:

 die Bahnstrecke Gießen–Fulda
 den Abschnitt Glauburg-Stockheim–Lauterbach der Bahnstrecke Bad Vilbel–Lauterbach

Siehe auch
 Vogelsberger Südbahn